В одиночному розряді тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Мануелу Малєєву 6-4, 7-6(6).

Сіяні гравчині 

  Габріела Сабатіні (переможниця)
  Мануела Малєєва (фінал)
  Барбара Поттер (чвертьфінал)
  Катарина Малеєва (півфінал)

 Катаріна Ліндквіст (півфінал)
 Даянн Балестрат (чвертьфінал)
 Гелен Келесі (1-ше коло)
 Джиджі Фернандес (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Pan Pacific Open